Замя́тин — русская фамилия.

Известные носители 
 Замятин — российский военный. Штабс-ротмистр Малороссийского кирасирского полка. Участник Отечественной войны 1812 года. Ранен 24 августа 1812 года в сражении при Шевардинском редуте, с которого началась Бородинская битва.

А 
 
 
 
 Замятин, Ардалион Иванович (1861—1945) — российский мемуарист, земский учитель.

Б 
 Замятин, Борис (настоящее имя Борис Ильич Френкель; род. 1940) — русский советский прозаик, поэт и драматург, журналист.

В 
 Замятин, Вадим Иванович (1935—2006) — советский и украинский учёный в области радиотехники.
 Замятин, Валентин Петрович (род. 1940) — советский и российский педагог, политический деятель, поэт.
 
 Замятин, Василий — гренадер Преображенского полка, принявший участие в дворцовом перевороте и возведении на престол императрицы Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года; лейб-кампанец.
 
 
 Замятин, Вячеслав Игоревич — советский военный, майор. В 1970—1980-е служил на космодроме Байконур, затем в ракетных войсках.

Г 
 Замятин, Герман Андреевич (1882—1953) — российский историк.

Д

Е

И

К

Л

М 
 Замятин, Матвей Иванович (1877—?) — российский военный, участник Первой мировой войны, Гражданской войны в России (Белое движение).

Н 
 Замятин, Никанор Иванович (1883—не ранее 1918) — российский военный.

О

П

С 
 Замятин, Семён Леонтьев — иконописец середины XVII века.

Ф 
 Замятин, Фёдор Геннадьевич — директор Государственного экспертного института регионального законодательства.

Ю

Двойные фамилии 
 Батурин-Замятин, Николай Николаевич (настоящая фамилия Замятин, 1877—1927) — российский и советский политический деятель, публицист, историк. Член РСДРП с 1901 года.
 Замятин-Тонагель, Николай Александрович — российский военный. Ротмистр 2-го гусарского полка. Служил в Красной Армии. В 1919 году был членом «Национального центра».

Псевдонимы 
 Г. Замятин — один из псевдонимов российского революционера и публициста Григория Сергеевича Десятова (ок. 1864—?).
 М. Замятин — один из псевдонимов русского писателя Михаила Константиновича Первухина (1870—1928).

Персонажи 
 Александр Замятин, инженер — один из персонажей фантастической повести Александра Мирера «Главный полдень» (1969) и снятого по её мотивам фильма «Посредник» (1990) в исполнении Валерия Сторожика.
 Алексей Евгеньевич Замятин, заместитель мэра, и его сын — персонажи телесериала «Правила угона» (2009) в исполнении Владимира Симонова и Ярослава Жалнина.
 Замятин, инженер — персонаж романа Петра Краснова «Выпашь» (1931).

См. также 
 Замятина
 Замятин переулок
 Замятнин
 Замятов
 Замяткин

Примечания